Starship – film di fantascienza di Roger Christian del 1985
 Starship – gruppo musicale rock statunitense, derivato dai Jefferson Starship
 Starship – veicolo spaziale della SpaceX per trasporto di persone e merci